Le nom commun localité peut désigner :

Division administrative d'un territoire 

Une localité est une entité territoriale de taille indéterminée ou non, généralement habitée, par exemple :
 Localité (település), découpage politique ultime du territoire hongrois ;
 , subdivision administrative en Italie;
 Localité, division administrative en Suède.

Sciences 

 Principe de localité (informatique), selon lequel les données les plus souvent utilisées sont co-localisées, spatialement ou temporellement), aussi connu en tant que « localité de référence » ; 
 Principe de localité (physique), selon lequel des objets distants ne peuvent avoir une influence directe l'un sur l'autre ;
  ;
  ;
  ;
 La localité type, en biologie et en paléontologie, est le lieu où a été trouvé le spécimen type d'une espèce.

Voir aussi 
 Localités détruites par les flots aux Pays-Bas.
 
 Établissement humain

Référence 

Homonymie de toponyme